

Прізвище 

 Антоніо Конте (1969) — італійський футболіст та тренер.
 Джузеппе Конте (1964) — італійський політик, прем'єр-міністр Італії.
 Ібраїма Конте (1991) — гвінейський футболіст.
 Лансана Конте (1934—2008) — другий президент Гвінейської Республіки.
 Ніколя Жак Конте (1755—1805) — французький художник, винахідник сучасного олівця.
 Паоло Конте (1937) — італійський співак і композитор.

Топоніми

Конте () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Конте () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Франш-Конте — історична область та регіон
 Бургундія-Франш-Конте — регіон

Конте — округ
 Конте — місто в кантоні Вале

Інше 
 Конте — сир, що виробляється в регіоні Бургундія-Франш-Конте